Ерманос Контрерас има више значења:

 Ерманос Контрерас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ерманос Контрерас, Лос Контрерас (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику